Famille Le Pen
 Jean-Marie Le Pen (1928-), homme politique français ;
 Marie-Caroline Le Pen (1960-), femme politique française ;
 Marine Le Pen (1968-), femme politique française ;
 Marion Maréchal (1989-), femme politique française (elle se fait appeler Marion Maréchal-Le Pen de 2010 à 2018).
 Claude Le Pen (1948-2020), économiste français ;
 Julien Le Pen (1878-1945), militant syndicaliste et libertaire français ;
 Ulrich Le Pen (1974-), footballeur français.

Voir aussi 
 Section carrément anti-Le Pen (SCALP), un groupe antifasciste et libertaire français créé en 1984.
 LEPEN, parti politique grec.